Музей «Легенды СССР» — частный музей в городе Каменск-Шахтинский, Ростовская область.

История 
Музей открылся 2 мая 2016 года в день государственного праздника СССР — «День международной солидарности трудящихся», отмечавшегося в Советском Союзе два дня — 1 и 2 мая.

Помещения музея занимают первый и цокольный этажи здания, на втором и третьем этажах располагается отель «СССР». Гостинично-музейный комплекс создан частным предпринимателем Бесчётным Владимиром Михайловичем.

При посещении экспозиции музея посетитель окунается в обстановку, созданную в стилистике Советского Союза: начиная от бытовой стеклянной посуды для молочных продуктов и заканчивая представительскими автомобилями «Чайка». Все экспонаты — оригинальные.

Деятельность 
Комплекс находится на 932 км трассы М-4 «Дон», с правой стороны при движении из Москвы в сторону Ростова-на Дону. Адрес: ул. Героев Пионеров, 91-в.

Работает ежедневно с 09:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 14:30 (время меняется зимой и летом). Стоимость билета: взрослые — 200 руб., дети до 14 лет — 100 руб., дети до 7 лет — бесплатно.

Рядом с комплексом «Легенды СССР» находится гостиница «Байк-отель», летнее кафе, автосервис, АЗС «Лукойл».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Легенды СССР. Музеи Ростовской области.
 Открытие музея «Легенды СССР» (видео)

Автомобильные музеи России
Музеи Ростовской области
Каменск-Шахтинский
Ностальгия по СССР